Дуен () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Дуен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер